Михаил Зак:
 Зак, Михаил Борисович (род. 1979) — российский финансовый аналитик.
 Зак, Михаил Игоревич (род. 1979) — российский финансовый аналитик.